Die Akte steht für:
 Die Akte (Suchowo-Kobylin), ein Drama von Alexander Suchowo-Kobylin
 Die Akte (Roman), ein Roman von John Grisham
 Die Akte (Film), die US-amerikanische Verfilmung durch Alan J. Pakula